Niemcy:

 Kapellenberg – dzielnica Chemnitz
 Kapellenberg – szczyt w Taunusie
 Kapellenberg – szczyt w Vogtlandzie

Polska:
 Kapliczna Góra (Kapellenberg) – szczyt w Górach Opawskich w Prudniku